И́горь Ма́рков:
 Марков, Игорь Александрович (род. 1969) — российский артист балета и балетмейстер.
 Марков, Игорь Викторович (род. 1967) — российский музыкальный продюсер.
 Марков, Игорь Олегович (род. 1973) — украинский политик, председатель партии «Родина».